al-Insān al-kāmil (arabisch لإنسان الكامل ‚Der vollkommene Mensch‘) steht für:

 al-Insān al-kāmil (Ehrentitel) für den Propheten Mohammed 

Schriften:

 al-Insān al-kāmil (al-Dschīlī) von ʿAbd al-Karīm al-Dschīlī
 al-Insān al-kāmil (Nasafi) von Aziz ad-Din Nasafi